Línia R13: línia de ferrocarril de Barcelona a Lleida per Tarragona i Reus
 Línia R14: línia de ferrocarril de Barcelona a Lleida per Valls